FH peut désigner :

Organisations 
 , ONG de lutte contre la précarité alimentaire ;
Faithless Hijabi, association de défense du droit des femmes ayant quitté l'islam ;
 la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH ;

Sciences et technologies 
 Faisceau hertzien, un système de transmission de signaux
La fusée Falcon heavy développée par SpaceX
Le degré français est parfois noté °fH.

Autre 
 Fh est un indicateur de létalité notamment dans la mesure de la dépyrogénation.

Automobile 
 Flat Hunter première société de chasseur d'appartements à Paris depuis 1999. ;
 les FH, une gamme de camions produits par le constructeur suédois Volvo, comme le FH16, par-exemple.

Patronyme 

 François Hollande (1954-), homme d'État français,  président de la République française (2012-2017).

Jeux vidéos 

 , une modification du jeu Battlefield 1942.
 Forza Horizon licence de Jeux de voitures et dérivé de Forza Motorsport existante depuis 2012.
 For Honor, jeu vidéo mêlant combat et beat them all